

Обязда — село в гміні Намислув Намисловського повіту Опольського воєводства
 Обязда — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства